Subirachs je lahko:
 Josep Subirachs, kipar
 134124 Subirachs, asteroid